Tulsi steht für:

 ein indischer Name für Indisches Basilikum
 Tathagat Avatar Tulsi (* 1987), ehemaliges indisches Wunderkind und Physiker